I31 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Observatorio Astronomico del Colegio Cristo Rey